Big Time Movie Soundtrack est le titre de l'album Bonus Big Time Rush. Sorti le  chez le label Colombia Records il est composé de 6 chansons des Beatles.

EP sorti en 2012